Апор — венгерская фамилия. Известные носители:

 Апор, Вильмош (1892—1945) — венгерский епископ, мученик
 Апор, Петер (1676—1752) — венгерский писатель и историк